Název Aščisu může znamenat:

 Aščisu (přítok Alkamergenu) — řeka, přítok jezera Alkamergen v Pavlodarské oblasti v Kazachstánu.
 Aščisu (přítok Šaganu) — řeka, přítok řeky Šagan ve Východokazašské oblasti v Kazachstánu.